Maucourt ist 

der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Maucourt (Oise) im Département Oise
 Maucourt (Somme) im Département Somme

mit Namenszusatz:
 Maucourt-sur-Orne im Département Meuse

Maucourt ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Maucourt (1718–1768), französischer Maler und Radierer
 Charles Louis Maucourt (1760–ca. 1829), deutscher Musiker